Lengerich (Emsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lengerich (Steinfurt), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Samtgemeinde Lengerich, een samenwerkingsverband van 5 gemeentes, waaronder Lengerich (Emsland), in het district Emsland